De Luxemburgse voetbalclub FC Differdange 03 speelt sinds 2007 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Differdange 03

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2007
|Intertoto Cup
|1R
|
|Slovan Bratislava
|0-5||0-2 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || HNK Rijeka ||1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11 || Europa League ||2Q
| || FK Spartak Zlatibor Voda || 3-5||3-3 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2011/12 || Europa League ||2Q
| || FC Levadia Tallinn || 1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|1.5
|-
|
|
|3Q
| || Ethnikos Olympiakos Volos FC ||0-6*||0-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|PO
| || Paris Saint-Germain
|| 0-6||0-4 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2012/13 || Europa League || 1Q
| || NSÍ Runavík
|| 6-0||3-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
| || KAA Gent ||2-4||0-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|2013/14 || Europa League || 1Q
| || KF Laçi
|| 3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="3"|4.5
|-
|
|
|2Q
| || FC Utrecht || 5-4||2-1 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|3Q
| || Tromsø IL || 1-1 <small> (3-4 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|2014/15 || Europa League || 1Q
| || FK Atlantas || 2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U) ||1.0
|-
|2015/16 || Europa League || 1Q
| || Bala Town FC || 4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U) ||rowspan="2|1.0
|-
| || || 2Q ||  || Trabzonspor || 1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2016/17 || Europa League || 1Q
| || Cliftonville FC || 1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U) ||0.5
|-
|2017/18 || Europa League || 1Q
| || Zirə FK || 1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T) ||0.0
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||HŠK Zrinjski Mostar ||0-3 ||0-3 (U) || ||0.5
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || Olimpija Ljubljana || 2-3 || 1-1 (U) || 1-2 nv (T) ||0.5
|-
!colspan=9|Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 13.0
|}
* De Griekse club Ethnikos Olympiakos Volos werd omwille van een omkoopschandaal in de Griekse competitie uit de Europa League gezet. Hierdoor nam FC Differdange 03 de leeggevallen plaats in.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Differdange 03
FC Differdange 03